Angelos Vlachos ist der Name folgender Personen:

* Angelos Vlachos (Schriftsteller) (1838–1920), griechischer Schriftsteller, Dichter und Diplomat
 Angelos Vlachos (Schwimmer) (1915–??), griechischer Schwimmer 
 Angelos S. Vlachos (Angelos Staurou Vlachos; 1915–2003), griechischer Dichter und Diplomat